Internationalisierung steht für

 in der Wirtschaft die Ausweitung der Tätigkeiten auf andere Staaten, siehe Unternehmen#Internationalisierung
 in der Software-Entwicklung die Optimierung eines Programms für die einfache Anpassung in andere Sprachen und Kulturkreise, siehe Internationalisierung (Softwareentwicklung)
 die Erweiterung der Zuständigkeit auf mehrere Staaten oder Beschränkung der Gebietshoheit eines Staates, siehe Internationale Politik

Siehe auch:

 Lokalisierung, Regionalisierung